La Baltic League 2010-2011 è stata la quarta (quinta se si considera quella del 1990) e ultima edizione del torneo che vede impegnate squadre lituane, estoni e lettoni. Il torneo è iniziato il 21 settembre 2010 e si è concluso il 18 giugno 2011.

Questa edizione, così come la precedente, è composta solo da un'unica fase a eliminazione diretta.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2010
2010